A San Marino RTV ou simplesmente SMRTV é uma emissora pública de rádio e televisão do São Marinho fundada em 1991.. A televisão é membra da União Europeia de Rádiodifusão.

Serviços

Radio 
 Radio San Marino (102.7 FM): Primeira radio nacional de San Marino, emite desde 27 de dezembro de 1992. A sua programação é generalista, com especial atenção à informação.

 San Marino Classic (103.2 FM): Emissora musical criada em junho de 2004. Também retransmite as partidas da Liga de futebol de San Marino e das sessões do Conselho Grande e Geral.

Televisão 
 RTV San Marino: Emite durante 24 horas. Sua programação se centra nas noticias, documentarios, eventos culturais e desportivos de San Marino.

Televisão de San Marino
Canais de televisão fundados em 1991